Красногорское — названия населённых пунктов:

Казахстан 
 Красногорское — село в подчинении городской администрации Лисаковска Костанайской области.
 Красногорское — до 1992 года название села Кызылоба Жангалинского района Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Красногорское — село в Красногорском районе Алтайского края.
 Красногорское — посёлок в Гусевском районе Калининградской области.
 Красногорское — село в городском округе Верхотурский Свердловской области.
 Красногорское — деревня в Ефремовском районе Тульской области.
 Красногорское — село в Исетском районе Тюменской области.
 Красногорское — село в Красногорском районе Удмуртии.
 Красногорское — озеро в Кош-Агачском районе Республики Алтай.
 Красногорское — озеро в Толмачёвском городском поселении Лужского района Ленинградской области.
 Красногорское — до 1963 года название села Каменногорское в Северном районе Оренбургской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Красногорское — село в Белогорском районе.

Украина 
 Красногорское — село в Васильковском районе Днепропетровской области, ликвидировано в 1991 году.
 Красногорское — село в Гуляйпольском районе Запорожской области.

См. также 
 Красногорский
 Красногорское городское поселение
 Красногорское сельское поселение
 Красногорское сражение
Красногорное